Piazzolla ist der Familienname folgender Personen:
 Astor Piazzolla (1921–1992), argentinischer Bandoneon-Spieler und Komponist
 Margherita Beloch Piazzolla (1879–1976), italienische Mathematikerin
 Paola Piazzolla (* 1996), italienische Ruderin

Siehe auch:
 Piazzola